Benedek János (1863–1926) politikus, újságíró, költő
 Benedek János (1939) sportrepülő
 Benedek János (1941–2009) amerikai válogatott labdarúgó, edző
 Benedek János (1944) súlyemelő, edző
 Benedek János (?) ács, gyökérszobrász
 Benedek János (?) Gödöllő tanácselnöke (1971–1982)